Rogozna, Rohizna, Rohozna – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:

Miejscowości 
 Rogozna – wieś w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Rogozna – osiedle przy mijance w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Rogozna – wieś w obwodzie tambowskim

Rzeki 
 Rogozna – dopływ Sejmu

Ukraina 
:

Miejscowości 
 Rohizna – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Rohizna – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie skwyrskim
 Rohizna – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie wołodarskim
 Rohizna – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tywriwskim
 Rohizna – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie lubarskim

Rzeki 
 Rohozna – dopływ Desny

Strony ujednoznaczniające